

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Gutków – przysiółek wsi Osada Leśna w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica 
 Gutków – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Będków 
 Gutków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Sońsk

Zobacz też 
 Gutkowo